Colombia:
 Calamar (Bolívar), gemeente in departement Bolívar
 Calamar (Guaviare), gemeente in departement Guaviare